Ellmers ist der Familienname folgender Personen:

 Detlev Ellmers (1938–2022), deutscher Prähistoriker und Kunsthistoriker
 Renee Ellmers (* 1964), US-amerikanische Politikerin

Siehe auch:

 Ellmer